Felton peut faire référence à :

Toponymie

Au Royaume-Uni  
 Felton, une localité de Bristol,
 Felton, une localité du Herefordshire,
 Felton, une localité du Northumberland,
 Felton, une localité des Scottish Borders,
 Felton, une localité du Somerset,

Aux États-Unis  
 Felton, une localité du comté de Santa Cruz en Californie,
 Felton, une localité du Comté de Kent dans le Delaware,
 Felton, une localité du Minnesota,
 Felton, une localité de Pennsylvanie,
 Township de Felton, une localité du Minnesota,

Au Canada  
 Felton, une localité de l'Ontario,
 Rivière Felton, un cours d'eau de l'Estrie, au Québec,

Personnes 

 Alfred Felton, un philanthrope australien,
 Beau Felton, un personnage de fiction de Homicide,
 Camille Felton
 Charles N. Felton, un politicien américain,
 Cornelius Conway Felton, un président d'université américain ,
 John Felton (1595-1628), un puritain irlandais, pendu pour l'assassinat du duc George Villiers,  de Buckingham,
 Katharine Felton, un innovateur du service social américain,
 Leo Felton, American white supremacist
 Lindsay Felton, une actrice américaine,
 Raymond Felton (1984-), un joueur de basketball américain,
 Rebecca Latimer Felton, un enseignant, écrivain et politicien américain,
 Samuel Morse Felton, Sr., American railroad executive
 Samuel Morse Felton, Jr., American railroad executive
 Terry Felton, un joueur de baseball américain,
 Tom Felton, un acteur qui joue Drago Malefoy dans la série Harry Potter,
 Verna Felton, une actrice américaine,
 William Harrell Felton, un politicien américain,
William Locker Felton (1812-1877), avocat et homme politique canadien.

Voir aussi
 Feltham
 Felten
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais